

Памукчії () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.
 Памукчії () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Новий Пазар.